Ferrovia Addis Abeba-Gibuti – linea ferroviaria a scartamento normale in uso dal 2016 in Gibuti ed Etiopia
 Ferrovia Addis Abeba-Gibuti – linea ferroviaria a scartamento ridotto in uso dal 1917 al 2016 in Gibuti ed Etiopia